En Pologne, Ząbki peut faire référence à : 

 Ząbki, une ville du powiat de Wołomin et de la voïvodie de Mazovie.
 Ząbki, un village de la voïvodie de Łódź.
 Ząbki, un village de la voïvodie de Poméranie-Occidentale.